

Див. також 

 Список об'єктів Мессьє
 Новий загальний каталог

Об'єкти NGC
Риби (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784